Млака може бити:

 Млака (Јасеновац), насељено мјесто општини Јасеновац, Сисачко-мославачка жупанија, Република Хрватска
 Млака (Раковец), насељено мјесто у општини Раковец, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Млака (Коменда), насељено мјесто у општини Коменда, Средишњесловенска регија, Република Словенија
 Млака (Радовљица), насељено мјесто у општини Радовљица, Горењска регија, Република Словенија